Ashleigh Barty e Demi Schuurs erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme a questa edizione del torneo. Barty ha fatto coppia con Victoria Azarenka perdendo in semifinale contro Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková. Schuurs ha invece fatto coppia con Anna-Lena Grönefeld perdendo in finale contro Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková con il punteggio di 7-5, 6-0.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (campionesse)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (semifinale)
  Anna-Lena Grönefeld /  Demi Schuurs (finale)
  Kirsten Flipkens /  Hsieh Su-wei (quarti di finale)

  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (secondo turno)
  Victoria Azarenka /  Ashleigh Barty (semifinale)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (quarti di finale)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepač (primo turno)

Wildcard 

  Françoise Abanda /  Carson Branstine (primo turno)
  Eugenie Bouchard /  Sharon Fichman (primo turno)

  Leylah Annie Fernandez /  Simona Halep (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2019